Oldenburg-Delmenhorst ist der Name folgender Personen:

 Christian IX. (Oldenburg-Delmenhorst)
 Jakob von Oldenburg-Delmenhorst
 Moritz III. (Oldenburg-Delmenhorst)
 Nikolaus von Oldenburg-Delmenhorst
 Otto II. (Oldenburg-Delmenhorst)
 Otto III. (Oldenburg-Delmenhorst)
 Otto IV. (Oldenburg-Delmenhorst)